У́дине (, , ,,резьян.Vydänska provinčjä) — бывшая провинция в Италии, в регионе Фриули-Венеция-Джулия. Центром провинции был город Удине.

География 
Удине была крупнейшей по площади и населению провинцией области Фриули-Венеция-Джулия. С севера к провинции примыкали границы Австрии и Словении, на западе — провинция Порденоне, юго-западе — Венеция, востоке — Триест, а на юге — берег Адриатического моря.

История 
Не очень много было известно об Удине до того, как она попала под власть Аквилейского патриархата в 983 году. Патриархат не располагался в Удине до XIII века, когда он разместился сначала в замке, а затем — во дворце архиепископа. В 1350 году Австрия вторглась в регион, а в 1420 году Венеция присоединила область к своим владениям, даруя контроль над городом Тристану Саворгнану главе одной из городских семей. Его семья была почти полностью казнена австрийцами за сопротивление и поддержку Венеции.

Владычество Венеции продолжалось до вторжения Наполеона. В 1814 году провинция оказалась под контролем Австрии, но в 1848 году объявила о независимости. Объединение Италии в 1866 году помешало дальнейшему правлению Австрии.

Новое региональное законодательство области Фриули-Венеция-Джулия отменило промежуточный уровень провинций. 22 апреля 2018 года провинция Удине была упразднена. Функции провинции были поделены между областью, коммунами и новосозданными межкоммунальными территориальными союзами (), которые однако не совпадают по границам с упразднённой провинцией. Вместо провинции были созданы 10 межкоммунальных территориальных союзов:

Примечания

Ссылки 
 

Упразднённые провинции Италии
Исчезли в 2018 году